Байка́льский тра́кт (также — Байка́льское шоссе́) — автомобильная дорога 25К-011 в Иркутской области России, связывающая город Иркутск и посёлок городского типа Листвянка на Байкале (у истока реки Ангары). Является частью федеральной трассы  под обозначением М55Л. Протяжённость — 68 км.

Населённые пункты 
Непосредственно находятся на Байкальском тракте следующие населённые пункты (по направлению из Иркутска в Листвянку): район Иркутска Солнечный, Новая Разводная, Молодёжный, Новолисиха, Бурдаковка, Дорожный, Большая Речка, Ангарские Хутора, Никола, Листвянка.

На 15, 16, 17, 21 и 28 километрах к тракту примыкают дачные массивы.

В 2015 году проводилась реконструкция тракта с 8 по 12 километр. В 2016 году прошёл второй этап реконструкции.

Примечания

Ссылки 
 Байкальский Тракт
 Фотографии Байкальского тракта 

Автомобильные дороги Иркутской области
Байкал